

Presentación previa 
El kazajo Andrey Golubev fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El argentino Horacio Zeballos ganó el título, derrotando al holandés Thiemo de Bakker en la final, 3-6, 6-3, 6-3.

Cabezas de serie 

  Diego Schwartzman (Cuartos de final)
  Thomaz Bellucci (Segunda ronda)
  Andreas Beck (Semifinales)
  João Souza (Semifinales)

<li>  'Horacio Zeballos (CAMPEÓN)
<li>  Thiemo de Bakker (FINAL)
<li>  Gastão Elias (Primera ronda)
<li>  Marius Copil (Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Marburgo 2014